Les Grimlocks sont une race fictive appartenant au jeu de rôle Donjons et Dragons. Ils vivent dans l'Outreterre. Ce sont également des démons présents dans la série télévisée Charmed.

Description
Les grimlocks sont des humanoïdes à la peau grise et écailleuse. Après avoir passé plusieurs millénaires sous terre, l'espèce est désormais aveugle, les yeux n'étant désormais plus apparents.

Ils apparaissent pour la première fois dans le  en 1980. La traduction en français de cet anglicisme proposé par une communauté francophone dédiée à ces vielles éditions est Torve.

Société
Les grimlocks vivent reclus mais sont parfois pourchassés par des drows ou des flagelleurs mentaux à la recherche d'esclaves, de nourriture ou d'eau. Les survivants perdent tout et doivent alors piller les communautés de la surface. C'est pour cette raison que les races de la surface les détestent.
Les grimlocks ne font pas confiance aux autres races. On peut même dire qu'ils sont xénophobes. Ils détestent les drows et les aboleths.

Les grimlocks dans les Royaumes oubliés
Les grimlocks sont des descendants de tribus humaines vivant en Uthgardt. Ces tribus de nomades disparurent dans l'Outreterre. À force de vivre dans les ténèbres, ils perdirent la vision puis commencèrent à évoluer vers leur forme physique actuelle.

Ils gardèrent certaines traditions, qui consistent à dévorer les faibles et les vieux.

Dans l'Outreterre, certaines tribus se rangèrent sous les ordres de méduses, les considérant comme des divinités mineures. Leur pouvoir de pétrification ne pouvant être compris, ils les considéraient comme des déesses. D'autres grimlocks, plus "éclairés", adorèrent Shar, la déesse des ténèbres.

Les tribus abandonnèrent leur manière de vivre et s'installèrent dans les cavernes.

Créature de Donjons et Dragons